Het Afrikaans kampioenschap handbal voor vrouwen is een tweejaarlijks continentaal kampioenschap voor landenteams. Het toernooi wordt georganiseerd door de CAHB en werd voor het eerst in 1974 gehouden. Het kampioenschap dient ook als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap.

Overzicht

Medaillespiegel

Historie
Legenda

Q — Gekwalificeerd voor het volgende toernooi
 — Gekwalificeerd, maar heeft zich teruggetrokken
 — Niet gekwalificeerd
 — Niet deelgenomen / Heeft zich teruggetrokken uit toernooi
 — Gediskwalificeerd / Uitgesloten
 — Gastland

Zie ook 
 Afrikaans kampioenschap handbal mannen

Externe links 
  Officiële website CAHB
 Handball Africa Archive (todor66.com)